Вайсфельд (, ) — фамилия. Известные носители:
 Вайсфельд, Александр Яковлевич (1919—2000) — советский и украинский скрипач, музыкальный педагог.
 Вайсфельд, Арнольд Михайлович (1905—1996) — российский художник.
 Вайсфельд, Илья Вениаминович (1909—2003) — российский и советский критик, киновед, киносценарист.
 Вайсфельд, Леонид Владленович (род. 1960) — хоккейный функционер, комментатор.